Milestone – comune del Canada
Milestone – in riferimento al termine inglese di uso comune in italiano nella progettazione e controllo
Milestone – azienda italiana di sviluppo di videogiochi
Milestone Records – etichetta discografica jazz
Lewis Milestone – pseudonimo di Lev Milstein, regista statunitense

Pagine correlate
Milestones